Farmacia – disciplina che si occupa di preparare, studiare e applicare correttamente i medicinali
 Farmacia – negozio/laboratorio ove vengono preparati e venduti o distribuiti i medicinali
 Farmacia – singolo di Frah Quintale del 2019

Altri progetti